Иван Балюк:
 Балюк, Иван Махтейович (род. 1938) — украинский деятель сельского хозяйства, Герой Украины.
 Балюк, Иван Фёдорович (1919—1993) — Герой Советского Союза.